Jhelum affluent de l'Indus connu sous le nom d'Hydaspe dans l'Antiquité
Jhelum ville du Pakistan sur les rives de la Jhelum 
Le district de Jhelum dont Jhelum est la capitale

Homonymie de toponyme